2 miejscowości w Polsce: 
 Tołcze – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Turośń Kościelna 
 Tołcze – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Kuźnica